«Move Bitch» — сингл Лудакриса из альбома Word of Mouf. Сингл достиг 10-й строчки в Billboard Hot 100, а также занял  #3 в Hot Rap Tracks и #3 в Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Синглы 2002 года
Синглы Лудакриса
Синглы Def Jam Recordings